Ла Тереса има више значења:

 Ла Тереса (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тереса (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тереса, Санта Тереса (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику